Marine Midland Building, een 51 verdiepingen tellend gebouw in New York
 Coates Building, een 32 verdiepingen tellend gebouw in New York